Charles Turner (1666–1738) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin, ojciec Izby
 Charles Turner (1727–1783) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 Charles Turner (1760–1839) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Massachusetts
 Charles Turner (1773–1810) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 Charles Turner (1774–1857) – angielski rytownik
 Charles Turner (1803–1875) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 Charles Tennyson Turner (1808–1879) – angielski poeta
 Charles Turner (1842–1923) – brytyjski duchowny anglikański, biskup
 Charles H. Turner (1848–1908) – amerykański malarz
 Charles Y. Turner (1850–1919) – amerykański malarz
 Charles H. Turner (1861–1913) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Charles Turner (1862–1926) – angielski krykiecista
 Charles Turner (1862–1944) – australijski krykiecista
 Charles H. Turner (1867–1923) – amerykański zoolog
 Charles R. Turner (1916–1993) – kanadyjski polityk, członek Izby Gmin, senator
 Charles W. Turner (1921–1950) – amerykański wojskowy, odznaczony Medalem Honoru
 Charles E. Turner (1945–1997) – amerykański botanik
 Charles Turner (ur. 1953) – australijski piłkarz wodny, olimpijczyk